Куевитас има више значења:

 Куевитас (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куевитас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куевитас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куевитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куевитас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куевитас (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куевитас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куевитас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Куевитас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику